A Heartbreak Hotel jelentései:
 Heartbreak Hotel, Elvis Presley dala, 1956
 Heartbreak Hotel, C. C. Catch dala, 1986
 Heartbreak Hotel, Whitney Houston dala, 1998